Taylor Gang steht für:

 Taylor Gang (Lied), ein Lied des Rappers Wiz Khalifa
 Taylor Gang Records, ein Plattenlabel aus Pittsburgh, Pennsylvania
 Jack Taylor Gang, eine Bande im Arizona-Territorium und Mexiko